

Kadry

Sezon 2020/2021 

|-
!colspan="7"| Zmiany kadrowe w trakcie sezonu
|-
!colspan="2"| Przyszła
!colspan="3"| Odeszła
|-
|colspan="2"| Sinead Jack(İlbank Ankara)
|colspan="3"| Samara Rodrigues de Almeida()
|-
|colspan="2"| Olga Strandzali()
|colspan="3"|
|-
|colspan="2"| Samara Rodrigues de Almeida(Grêmio Barueri)
|colspan="3"|
|-
|colspan="2"| Sonia Kubacka(Enea PTPS Piła)
|colspan="3"|

Sezon 2019/2020 

|-
!colspan="7"| Zmiany kadrowe w trakcie sezonu
|-
!colspan="2"| Przyszła
!colspan="3"| Odeszła
|-
|colspan="2"| Katarzyna Połeć(Wisła Warszawa)
|colspan="3"| Anna Łozowska(Volleyball Wrocław)

Sezon 2018/2019 

|-
!colspan="7"| Zmiany kadrowe w trakcie sezonu
|-
!colspan="2"| Przyszła
!colspan="3"| Odeszła
|-
|colspan="2"| Sanja Gamma(Samsun Anakent)
|colspan="3"| Magdalena Stysiak(Grot Budowlani Łódź)
|-
|colspan="2"|
|colspan="3"| Anna Grejman

Sezon 2017/2018 

|-
!colspan="7"| Zmiany kadrowe w trakcie sezonu
|-
!colspan="2"| Przyszła
!colspan="3"| Odeszła
|-
|colspan="2"|  Straszimira Simeonowa(Azerrail Baku)
|colspan="3"|  Maret Balkestein-Grothues(Pomì Casalmaggiore)
|-
|colspan="2"|  Berenika Tomsia(Lardini Filottrano)
|colspan="3"|

Sezon 2016/2017

Sezon 2015/2016

Sezon 2014/2015

Sezon 2013/2014

Sezon 2012/2013

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Sezon (2018/2019)
 Sezon (2017/2018)
 Sezon (2016/2017)
 Sezon (2015/2016)
 Sezon (2014/2015)
 Sezon (2013/2014)

Kluby siatkarskie w województwie zachodniopomorskim
Chemik Police